Myeongjong ist der Name folgender koreanischer Könige:

 Myeongjong (Goryeo) (1170–1197), 19. König des Goryeo-Reichs (918–1392)
 Myeongjong (Joseon) (1534–1567), 13. König der Joseon-Dynastie (1392–1910)